Johann Georg Markgraf von Brandenburg (*  auf Schloss Crossen; †  auf Schloss Krailsheim) war ein brandenburgisch-kaiserlicher Obrist.

Leben 
Johann Georg war der jüngste Sohn des brandenburgischen Kurfürsten Johann Georg (1525–1598) und dessen dritter Ehefrau Elisabeth von Anhalt (1563–1607).

Nach Abschluss seiner Erziehung machte er 1612/1615 seine Kavalierstour in Frankreich. Er lebte entsprechend dem Geraer Hausvertrag anschließend an den Hohenzollernhöfen in Ansbach und Bayreuth. 

Er nahm dann, zunächst unter dem Befehl seines Bruders Joachim Ernst auf Seiten der Union und nach deren Auflösung mit den Kaiserlichen am Krieg teil. 

Seit 1634 war er Kämmerer von Kaiser Ferdinands II.

Johann Georg starb als „Römisch Kaiserlicher wie Königlicher Majestät zu Hispanien bestellter Obrist zu Ross und Fuß“ und wurde in der Pfarrkirche in Krailsheim begraben.

Vorfahren

Literatur 
 Georg Schuster: Zur Lebensgeschichte der Markgrafen Johann und Johann Georg von Brandenburg. In: Paul Seidel (Hrsg.): Hohenzollern-Jahrbuch. Forschungen und Abbildungen zur Geschichte der Hohenzollern in Brandenburg-Preußen, Band 12, 1908, S. 258 (Digitalisat der Zentral- und Landesbibliothek Berlin), abgerufen am 26. Februar 2021.
 Leopold von Ledebur: Biographische Nachrichten über diejenigen Prinzen des markgräflich Brandenburgischen Hauses, die in der Oesterreichischen Armee militairische Würden bekleidet haben. In: Märkische Forschungen, Band 4, Berlin 1850, S. 337–406, hier: S. 357–358 (Digitalisat auf Google Books), abgerufen am 26. Februar 2021.

Weblinks 
 
 Bernd Warlich: Der Dreißigjährige Krieg in Selbstzeugnissen, Chroniken und Berichten. Volkach. (Onlinefassung), abgerufen am 26. Februar 2021.

Einzelnachweise 

Prinz (Brandenburg)
Militärperson im Dreißigjährigen Krieg (HRR)
Oberst (HRR)
Kammerherr (HRR)
Johann Georg
Geboren 1598
Gestorben 1637
Mann